Joseph Crawford (n. 1951), arbitro di pallacanestro statunitense
 Joe Crawford (n. 1986), cestista statunitense
 Joe Crawford, allenatore di baseball statunitense